Триглав — божество полабських слов'ян.
 Триглав — гора в Словенії.
 Триглав — національний парк.